Trois navires de l'United States Navy portent le nom dUSS Galena :
 l', un cuirassé à coque en fer en service de 1862 à 1872 ;
 l', un navire à vapeur en service de 1880 à 1809 ;
 l', un chasseur de sous-marin de classe PC-461 en service de 1943 à 1946.

Galena